La princesse Désirée de Suède (en suédois : Désirée av Sverige), baronne Silfverschiöld, née le  au château de Haga de Stockholm, est une princesse suédoise. Elle est la troisième enfant du prince Gustave-Adolphe, duc de Västerbotten et de la princesse Sibylle de Saxe-Cobourg et Gotha. Elle est la petite-fille du roi Gustave VI Adolphe et la sœur du roi Charles XVI Gustave.

Mariage 
Le mariage de la princesse Désirée avec le baron Nils-August Otto Carl Niclas Silfverschiöld, né à Koberg Castle en Suède le 31 mai 1934 et mort le 11 avril 2017, fils du baron Carl Silfverschiöld et de sa femme Madeleine Bennich, est annoncé le 18 décembre 1963, le couple célébrant l'union le 5 juin 1964 au Storkyrkan, à Stockholm. Ce mariage morganatique lui fait perdre son rang royal : elle devient alors la princesse Désirée, baronne Silfverschiöld.

Enfants 
De l'union de la princesse Désirée et du baron Silfverschiöld sont nés trois enfants :
 Baron Carl Otto Edmund Silfverschiöld () se marie, en présence de la famille royale, en 2005 avec Maria Fredriksson (12 avril 1965). De cette union est née :
 Baronne Anna Margareta Sibylla Désirée Silfverschiöld (née en 2006).
 Baronne Christine Louise Ewa Madeleine Silfverschiöld () se marie en 1999 avec le baron (suédois) Hans de Geer af Finspång (). Ils ont trois enfants :
 Baronne Estelle Louise Désirée de Geer af Finspång (née en 2000).
 Baron Ian Carl Gerard de Geer af Finspång (né en 2002). Il était garçon d'honneur au mariage de la princesse Victoria de Suède et de Daniel Westling.
 Baron Fredrik Louis Gerard de Geer af Finspång (né en 2004).
 Baronne Hélène Ingeborg Sibylla Silfverschiöld ().

Titulature 
  -  : Son Altesse royale la princesse Désirée de Suède (naissance) ;
 depuis le  : princesse Désirée de Suède, baronne Silfverschiöld (mariage).

Ascendance

Sources

Liens externes 

Princesse suédoise du XXe siècle
Princesse suédoise du XXIe siècle
Maison Bernadotte
Chevalier de l'ordre du Lion d'or de la Maison de Nassau
Récipiendaire de l'ordre des Séraphins
Récipiendaire de l'ordre de la Couronne précieuse
Naissance en juin 1938